Denumirea de Leskoveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Leskoveț, un sat în comuna Berkovița, regiunea Montana;
 Leskoveț, un sat în comuna Pernik, regiunea Pernik;
 Leskoveț, un sat în comuna Oreahovo, regiunea Vrața.